Il singolare del torneo di tennis Tampa Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jaime Yzaga che ha battuto in finale Richard Fromberg 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Mark Woodforde (primo turno)
 Wally Masur (quarti di finale)
 David Wheaton (quarti di finale)
 Todd Martin (quarti di finale)

 Richey Reneberg (secondo turno)
 Luis Herrera (primo turno)
 Jonathan Stark (secondo turno)
 Derrick Rostagno (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampa Open 1993
ATP Tour 1993